Ореховщина () — село,
Новачихский сельский совет,
Хорольский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5324883807. Население по переписи 2001 года составляло 20 человек.

Географическое положение 
Село Ореховщина находится на расстоянии в 1 км от села Новачиха.

По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
Состоит из двух частей: бывший хутор Ореховщина и бывщий колхоз  "Красное знамя"

Село указано на трехверстовке Полтавской области. Военно-топографическая карта.1869 года как хутор Леонтовича

Известные люди 
В селе родился украинский общественно-политический деятель, писатель и меценат Владимир Николаевич Леонтович.

Здесь также родился Иов Исидорович Гайдай, отец кинорежиссёра Леонида Гайдая.

Примечания